Станіслав Стадніцький — сондецький каштелян Станіслав Стадніцький — перемиський каштелян Станіслав Стадніцький — зиґвульський староста,  шляхтич гербу Шренява Перемишльської землі Руського воєводства.
 Вінсентій Стадніцький із герба Дружина (нар. 1835, Поділля (Могилівський повіт) — †31 березня 1869, Мар'янівка, Вінницька область) — польський поміщик.